Miller может означать:
 
  — фамилия Миллер на иностранном языке.